Ривилья () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Ривилья, Фелисьяно (1936—2017) — испанский футболист, защитник.
 Ривилья-де-Барахас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.